Brilkaaimans (Caiman) zijn een geslacht van krokodilachtigen (Crocodilia) uit de familie alligators en kaaimannen (Alligatoridae) en de onderfamilie kaaimannen (Caimaninae).

Naam en indeling
De wetenschappelijke naam van de groep werd voor het eerst voorgesteld door Johann Baptist von Spix in 1825. Er zijn drie soorten waarvan de yacarekaaiman in 1993 als een aparte soort werd erkend en in oudere literatuur nog niet als zodanig wordt vermeld.

Alle soorten komen voor in Midden-Amerika en delen van noordelijk en centraal Zuid-Amerika. Ze leven in de landen Argentinië, Bolivia, Brazilië, Colombia, Costa Rica, Mexico, Ecuador, El Salvador, Frans-Guyana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Trinidad en Tobago, Uruguay en Venezuela. De brilkaaiman heeft verreweg het grootste verspreidingsgebied en is daarnaast geïntroduceerd in Cuba, de Kleine Antillen, Puerto Rico en de Verenigde Staten (Florida).

Beschermingsstatus
Door de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN is aan alle soorten een beschermingsstatus toegewezen. De brilkaaimans worden beschouwd als 'veilig' (Least Concern of LC).

Soorten
Het geslacht omvat de volgende soorten, met de auteur en het verspreidingsgebied. Er zijn ook verschillende uitgestorven soorten bekend die niet zijn opgenomen.

Cladogram
Onderstaand een schematisch overzicht van de verwantschappen tussen de verschillende moderne verwanten van de krokodilachtigen.

Bronvermelding

Alligators en kaaimannen